Elmalı (türkisch: „der Ort mit Apfel“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Elmalı (Kreisstadt), Kreisstadt in der Provinz Antalya
 Elmalı (Landkreis), Landkreis in der Provinz Antalya
 Elmalı (Çameli), Dorf in der Provinz Denizli

Elmalı ist der Familienname folgender Personen:

 Eren Elmalı (* 2000), türkischer Fußballspieler